The Penguins (Пингвины) — американский мужской вокальный квартет, работавший в стиле ду-воп.

Группа наиболее известна благодяря своей ставшей рок-н-ролльной классикой песне «Earth Angel» (8 место Billboard Hot 100, 15 недель в чарте), хотя её успех им так и не удалось впоследствии повторить — песня так и осталась их единственным попаданием в первую сороковку этого главного чарта «Билборда». «Earth Angel» находится на 152 месте в списке 500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone. Кроме того, песня «Earth Angel (Will You Be Mine)» в исполнении группы The Penguins входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

В 2004 группа была включена в Зал славы вокальных групп

Состав

Оригинальный состав 
 Кливленд Данкан () — лид-вокал
 Кёртисс Уильямс () — тенор
 Декстер Тисби () — баритон
 Брюс Тейт () — тенор
На момент создания группы в 1954 году все четверо учились в одной школе (Fremont High School в Лос-Анджелесе).

См. также 
 «Earth Angel»

Примечания

Ссылки 
 История The Penguins на сайте Marv Goldberg's R&B Notebooks
 The Penguins на сайте Зала славы вокальных групп

Ритм-энд-блюзовые группы США
Исполнители Apex Records
Квартеты
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса